Dimităr Angelov -cestista bulgaro
 Emil Angelov – calciatore bulgaro
 Ivan Angelov – pittore bulgaro
 Ivo Angelov – lottatore bulgaro
 Stanislav Angelov – calciatore bulgaro